Tullerunnarsuit bezeichnet:
 Tullerunnarsuit (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tullerunnarsuit (Insel, bei Atammik), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tullerunnarsuit (Insel, Qallunaannguit), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tullerunnarsuit (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tullerunnarsuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland